Яннопулос — греческая фамилия:
 Янопулос, Джим (род. 1951) — американский бизнесмен греческого происхождения, председатель и CEO компании «Paramount Pictures». 
 Яннопулос, Илия (в монашестве Феофил II; род. 1952) — епископ Иерусалимской православной церкви, Патриарх Иерусалимский. 
 Яннопулос, Майло (род. 1984) — британский журналист, общественный активист и редактор ультраправого издания Breitbart News. 
 Яннопулос, Периклис (1870 или 1869—1910) — греческий писатель и мыслитель, теоретик эллинского национализма.